Grand Prix du Comminges 1947 je bila devetnajsta dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1947. Odvijala se je 10. avgusta 1947 v mestecu Saint-Gaudens.

Rezultati

Dirka

Viri
www.silhouet.com 
www.racing-database.com 

1947
Sezona Velikih nagrad 1947